Friedheim ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Friedheim (Flensburg), Stadtbezirk von Flensburg-Mürwik, Schleswig-Holstein
 Friedheim (Gumtow), Ortsteil der Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Friedheim (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Friedheim (Schiffdorf), Ortsteil der Gemeinde Schiffdorf Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

in Polen 
 Miasteczko Krajeńskie, eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Friedheim im Landkreis Wirsitz, Wartheland)
 Cierpkie, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Friedheim im Landkreis Preußisch Holland, Preußen); siehe Gmina Pasłęk
in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Friedheim (Missouri), eine Ortschaft im Cape Girardeau County, Bundesstaat  Missouri

Friedheim ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Friedheim (1859–1932), russisch-deutscher Pianist und Komponist
 Carl Friedheim (1858–1909), deutscher Chemiker
 Ernst Friedheim (1864–1919), deutscher Architekt in Hamburg
 Felix Friedheim (1845–1900), deutscher Bankier

Friedheim bezeichnet:
 Kennedy Center Friedheim Award
 B.J. Friedheim & Co., ein ehemaliges jüdisches Handelshaus

Siehe auch:
 Haus Friedheim